Evandro – filosofo greco del III secolo a.C.

Mitologia 
 Evandro – re degli Arcadi, figlio di Ermes e padre di Pallante
 Evandro – principe troiano, figlio di Priamo
 Evandro – figlio di Sarpedonte, sposo di Laodamia e padre del Sarpedonte che prese parte alla guerra di Troia

Nomi 
 Evandro – nome proprio di persona maschile italiano
 Evandro Guimarães Silva (1963) – calciatore brasiliano
 Evandro Pinheiro da Silva (1978) – calciatore brasiliano